El término Olen puede referirse a:

Toponimia 
  Olen, municipio de Bélgica.
  Olen, localidad de Rusia.
  Ølen, antiguo municipio de Noruega.
  Olen, aldea de los Países Bajos.

Geografía 
  Olen, río del Camerún.
  Olen, río de Rusia.
  Collado de Olen, paso de montaña en los Alpes (Italia).

Nombre de persona 
 Olén, poeta de la Antigua Grecia.
 Olen Steinhauer, escritor estadounidense.
 Robert Olen Butler, escritor estadounidense.